České jméno Halštrov je vžitým exonymem pro německé slovo Elster (= straka). Většina názvů má spojitost s řekou Bílý Halštrov, která pramení v Česku, a Černý Halštrov, která pramení v Německu.

Název Halštrov má více významů:

Sídla:
 Halštrov (Horní Lužice), české exonymum pro německé město Elstra, pojmenované podle potoka Černý Halštrov (Schwarze Elster).
 Lázně Halštrov, či jen Halštrov je starší české exonymum pro německé město Bad Elster.
 Olešnice nad Halštrovem, je starší české exonymum pro německé město Olešnice (Oelsnitz).

Vodní toky: 
 Bílý Halštrov, řeka pramenící v Krušných horách, protékající Českou republikou a Německem.
 Bílý Halštrov (přehrada), přehrada v blízkosti vesnice Dolní Paseky v okrese Cheb.
 Pramen Halštrova, památné místo u vesnice Výhledy v okrese Cheb, kde pramení řeka Bílý Halštrov.
 Černý Halštrov, německá řeka

Geografické celky: 
 Halštrovské hory, jsou česko-německé pohoří.
 Přírodní park Halštrov, přírodní park v blízkosti města Aše v okrese Cheb.